Салчоара има више значења:

 Салчоара (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Салчоара (Салчоара), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Салчоара (Матасару), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Салчоара (Јаломица), насеље у округу Јаломица у Румунији
 Салчоара (Калараш), насеље у округу Калараш у Румунији
 Салчоара (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Салчоара (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Општина Салчоара (Дамбовица), општина у округу Дамбовица у Румунији
 Општина Салчоара (Јаломица), општина у округу Јаломица у Румунији